San Jerónimo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
 San Jerónimo Norte, een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 San Jerónimo Sud, een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 San Jerónimo (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 San Jerónimo (Alajuela), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Alajuela
 San Jerónimo (Puntarenas), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Puntarenas
 San Jerónimo (San José), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie San José
 San Jerónimo (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Baja Verapaz
 San Jerónimo (Comayagua), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua
 San Jerónimo (Copán), een gemeente in het Hondurese departement Copán
 San Jerónimo (district), een district in de Peruaanse provincie Cuzco
 San Jerónimo (Cuzco), de hoofdstad van het district

Zie ook 
de heilige Hiëronymus van Stridon (ca. 347-420), oftewel Sint-Hiëronymus en (in het Spaans) San Jerónimo
de heilige Hiëronymus Emiliani (1481-1537)